Christian Morgenstern (pisarz)
 Christian Morgenstern (malarz)
 Christian Morgenstern (muzyk)